Clyde Allen Hutchison ist der Name folgender Personen:

* Clyde Allen Hutchison (Chemiker) (Clyde A. Hutchison, Jr.; 1913–2005), US-amerikanischer Physikochemiker
 Clyde Allen Hutchison (Molekularbiologe) (Clyde A. Hutchison III; * 1938), US-amerikanischer Molekularbiologe